Iviella är ett släkte av spindlar. Iviella ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kardarspindlar
Iviella